Backe kan syfta på:

 Backe, Strömsunds kommun – en tätort i Strömsunds kommun, 
 Backë - ett vattendrag i Albanien, 
 Backe (bilsport) – en bilsportgren
 Naturtyp: En sluttning med ett fåtal träd

Personer
 Hasse Backe (1952–), en svensk fotbollstränare
 Herbert Backe (1896–1947), en tysk nazistisk politiker
 Per M. Backe (1914–1991), en företagsledare och bland annat SAS-chef 
 Rutger Backe (1951–), en svensk fotbollsspelare